Sieciechów est le nom :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 du village de Sieciechów
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Sieciechów, dans le powiat de Kozienice
 du village de Sieciechów, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme